Mutterglück (2006) Drama und ein Liebesfilm des Regisseurs Christian Görlitz
 Mutterglück (2016) Deutscher Dokumentarfilm von Stefan Kolbe und Chris Wright